1,2-butadieen
 1,3-butadieen